Теодорих — имя германского происхождения. Французский вариант — Тьерри, немецкий — Дитрих, Дитер, голландский — Дирк, английский — Дерек. Германское двусоставное имя, означающее Народом могучий, или Правитель народа (например, вандальское Tiuda-rix, др.-сакс. Tied-ric. Латинизированная форма: Theodoricus. 

Это имя носили нескольких королей готов и франков:

Короли готов:
 Теодорих Великий — остготский король.
 Теодорих Страбон — король остготов во Фракии (473—481).
 Теодорих I — вестготский король.
 Теодорих II — вестготский король, сын Теодориха I.

Короли франков:
 Теодорих I — король Реймса, старший, но незаконный сын короля Хлодвига.
 Теодорих II — король Бургундии, второй сын Хильдеберта II.
 Теодорих III — король Нейстрии и Бургундии, сын Хлодвига II.
 Теодорих IV — король франков, сын Дагоберта III.

Другие 
 Теодорих из Турайды — миссионер, аббат.

Примечания